

Persone
 Giancarlo Muselli (...) – scenografo, architetto e docente italiano
 Jacopo Muselli (1697-1768) – numismatico, antiquario e collezionista italiano
 Vincent Muselli (1879-1956), poeta francese

Altro
 Collezione Muselli – quadreria di Verona
 Palazzo Muselli – edificio civile di Verona